Pitanga em Pé de Amora é uma banda de MPB fundada em 2008, na cidade do São Paulo, Brasil.

Histórico

O grupo foi formado por amigos que se conheciam desde a adolescência, época em que eles afirmavam ser "mais perdidos que pitanga em pé de amora".

A banda foi formada em 2008 na cidade de São Paulo, aonde atingiram a fama tocando em casas de shows, até que em 2011 lançaram o primeiro álbum, também intitulado Pitanga em Pé de Amora.

No ano seguinte ao lançamento do CD, o grupo foi convidado a participar do programa Som Brasil da Rede Globo sobre os antigos festivais de MPB, aonde interpretou as músicas "A banda" e "Lapinha". A banda ainda fez um dueto com Jair Rodrigues, cantando a música "Disparada".

Discografia
 2014 - Pontes para Sí
 2011 - Pitanga em Pé de Amora

Integrantes

 Ângelo Ursini — Clarinete, Sax, Flautas e escaleta
 Daniel Altman — Violão de 7 cordas e vocal
 Diego Casas — Violão e vocal
 Flora Poppovic — Vocal, pandeiro, surdo e percussão
 Gabriel Setúbal — Trompete, violão e vocal

Ligações externas
 Página oficial
 Myspace da banda

Bandas de São Paulo (estado)
Bandas de música popular brasileira
Bandas formadas em 2008